Desa Sukagalih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukagalih (administrativ by i Indonesien, lat -6,87, long 107,93), Jawa Barat, 
 Desa Sukagalih (administrativ by i Indonesien, lat -6,72, long 107,21), Jawa Barat, 
 Desa Sukagalih (administrativ by i Indonesien, lat -6,70, long 106,91), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar